Vox es un término en latín que significa voz o música , y que se también puede referirse a:

 Vox, desaparecida revista satírica de la Alemania nazi (1933-1945);
 Vox Amplification, empresa de equipos musicales británica fundada en 1956;
 Vox, canal de televisión alemán fundado en 1993;
 Vox, operador de telefonía móvil paraguayo fundado en 1999;
 Vox, grupo musical peruano (2000-2004);
 Vox, servicio de blogs de internet fundado en 2005;
 Vox Media, empresa estadounidense de medios digitales fundado en 2005;
 Vox, partido político español fundado en 2013;
 Vox, sitio web de noticias estadounidense fundado en 2014;
 Vox-control, interruptor que opera por encima de un cierto umbral de sonido.

Enlaces externos